Heinrich Will kan syfta på bland andra:

* Heinrich Will (1812–1890), tysk kemist
 Heinrich Will (1895–1943), tysk konstnär
 Heinrich Will (1926–2009), tysk spjutkastare